Àsdrubal fou un general cartaginès esmentat per Tit Livi i Appià com a comandant d'una flota cartaginesa a Àfrica el 203 aC. Va atacar a un esquadró romà sota Gneu Octavi que, amb una flota de transport, va arribar a la costa cartaginesa; va atacar després una nau quinquerrem romana en la viatjaven els ambaixadors enviats per Escipió quan retornaven al seu camp, cosa contrària a la llei de les nacions; els ambaixadors van poder arribar a terra.

Almiralls cartaginesos